Der Name Molain bezeichnet zwei Gemeinden in Frankreich:

Molain (Aisne) im Département Aisne
Molain (Jura) im Département Jura